Alexander Resch (ur. 5 kwietnia 1979 w Berchtesgaden) – niemiecki saneczkarz, dwukrotny medalista olimpijski, wielokrotny medalista mistrzostw świata i Europy oraz sześciokrotny zdobywca Pucharu Świata.

Kariera 
W reprezentacji znalazł się w 1998 roku. Pierwszy sukces w karierze osiągnął już rok później, kiedy podczas mistrzostw świata w Königssee zdobył w parze z Patrikiem Leitnerem złoty medal w dwójkach, a także brązowy medal w zawodach drużynowych. Dwa medale przywoził także z mistrzostw świata w Sankt Moritz rok później (złoto w drużynie i srebro w dwójkach), mistrzostw świata w Siguldzie w 2003 roku (złoto w drużynie i brąz w dwójkach), mistrzostw świata w Nagano w 2004 roku (złoto w drużynie i dwójkach) oraz mistrzostw świata w Innsbrucku w 2007 roku (ponownie złoto w drużynie i dwójkach). Ponadto Resch zdobył też złoty medal w zawodach drużynowych na mistrzostwach świata w Calgary w 2001 roku oraz srebrny w dwójkach mistrzostwach świata w Park City w 2005 roku. Wielokrotnie zdobywał też medale mistrzostw kontynentu, w tym złote w dwójkach i drużynie podczas mistrzostw Europy w Winterbergu w 2000 roku i mistrzostw Europy w tej samej miejscowości sześć lat później, a także złoty medal w dwójkach na mistrzostwach Europy w Altenbergu w 2002 roku.

W 2002 roku wystartował na igrzyskach olimpijskich w Salt Lake City, gdzie razem z Leitnerem zwyciężył w dwójkach. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Turynie Niemcy zakończyli rywalizację na szóstej pozycji, jednak podczas igrzysk olimpijskich w Vancouver w 2010 roku wywalczyli brązowy medal. Wyprzedzili ich jedynie Austriacy: Andreas Linger i Wolfgang Linger oraz para łotewska: Andris Šics/Juris Šics.

Para Leitner/Resch osiągała też sukcesy w Pucharze Świata. Sześciokrotnie wygrywali klasyfikację generalną dwójek: w sezonach 1999/2000, 2001/2002, 2003/2004, 2005/2006, 2006/2007 i 2007/2008. Ponadto w sezonach 2002/2003, 2008/2009 i 2009/2010 zajmowali drugie, a w sezonach 1998/1999 i 2000/2001 trzecie miejsce w tej klasyfikacji. Łącznie wygrali 34 zawody oraz 60 razy stawali na podium.

W 2010 roku zakończył karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa

Miejsca na podium chronologicznie

Bibliografia 
 Profil na stronie FIL

Przypisy 

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Niemieccy medaliści olimpijscy
Niemieccy saneczkarze
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Ludzie urodzeni w Berchtesgaden
Urodzeni w 1979